Okręty podwodne typu Havmanden – nazwa dwóch typów okrętów podwodnych Kongelige Danske Marine:
 Okręty podwodne typu Havmanden (1911) – typ okrętu podwodnego z początku XX wieku
 Okręty podwodne typu Havmanden (1936) – typ okrętu podwodnego z okresu międzywojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy duńskich okrętów